Лев Медве́дев:
 Медведев, Лев Андреевич (1928—2016) — советский и российский историк, профессор.
 Медведев, Лев Михайлович (1865—1904) — русский поэт и прозаик.
 Медведев, Лев Никандрович (род. 1935) — российский учёный-колеоптеролог.